Arja (Katariina) Hyytiäinen (* 1974, Turku), une photographe finlandaise
 Eija Ristanen, née Hyytiäinen (* 1961, Saarijärvi), une fondeuse finlandaise; L'épouse de Kari Ristanen
 Toivo ("Topi" Armas) Hyytiäinen (1925, Saarijärvi  1978, Saarijärvi), un athlète finlandais (spécialiste du lancer du javelot)

Patronyme finnois